Kailer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Kailer von Kaltenfels (1862–1917), österreich-ungarischer Vizeadmiral und Chef der Marinesektion
 Norbert Kailer (* 1955), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer